Канаян () — армянская фамилия. Известные носители:

 Канаян, Гектор Вазгенович (1930—2015) — советский военный музыкант и композитор, дирижёр.
 Канаян, Драстамат Мартиросович (более известен как «генерал Дро»; 1883—1956) — армянский военный и политический деятель.
 Канаян, Нерсес Хачатурович (1914—???) — советский гидроинженер.